Ferdinand d'Orléans (1810-1842),  fils aîné de Louis-Philippe 
 Ferdinand d'Orléans (1844-1910), fils de Louis d'Orléans (1814-1896)
 Ferdinand d’Orléans (1859-1873), fils d'Antoine d'Orléans (1824-1890) et infant d'Espagne
 Ferdinand d'Orléans (1884-1924), fils cadet de Philippe d'Orléans (1838-1894)

Voir aussi 
 Maison d'Orléans, qui désigne des branches de la maison royale de France